Сен-Роме́н-су-Гурдо́н, Сен-Ромен-су-Ґурдон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 95 км на південний захід від Діжона, 50 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 186 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 500,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Ромен-су-Гурдон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-су-Гурдон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ромен-су-Гурдон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-су-Гурдон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ромен-су-Гурдон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара